«Отпетые мошенники»:

 Отпетые мошенники (группа) — российская поп-группа.

 См. также
 Мошенники